SRB steht für:
 Santa Rosa Airport (Bolivien), Flughafen von Santa Rosa de Yacuma, Region Pando, Bolivien
 Saarländischer Radfahrer-Bund, Landesverband des Bundes Deutscher Radfahrer
 Schadensregulierungsstellen des Bundes (SRB), Regionalbüros Nord (Soltau), West (Koblenz); Süd (Nürnberg), Ost (Erfurt)
 Schweizerische Rechtsbibliographie, ein umfassendes Verzeichnis der juristischen Publikationen in der Schweiz sowie ausländischer Veröffentlichungen zum schweizerischen Recht
 Schweizerischer Rad- und Motorfahrer-Bund, heute Swiss Cycling
 Seenotrettungsboot, die Eigenbezeichnung der DGzRS für kleinere Rettungsboote
 Serbien (ISO-3166-1-Code), Länderkürzel
 Solid rocket booster, siehe Booster (Raketenantrieb) und Space Shuttle Solid Rocket Booster
 SRB (Hörfunksender), Offener Kanal Saalfeld (ursprünglich Bürgerfernsehen, inzwischen Bürgerradio)
 StadtRegionalBahn (auch Stadt- und Regionalbahn), siehe Karlsruher Modell
 Südburgenländische Regionalbahn GmbH, 2011 eingestellt
 sulfatreduzierende Bakterien, die u. a. im menschlichen Verdauungstrakt vorkommen und Sulfate zu Sulfiden reduzieren
 Sulforhodamin B, ein Fluoreszenzfarbstoff, siehe Rhodamine
 Single Resolution Board, EU-Behörde zur Abwicklung bedeutender Banken im Rahmen des Single Resolution Mechanism (SRM)

SRB als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Märkisch-Oderland (für Strausberg)
 Polen: Powiat Rybnicki in der Woiwodschaft Schlesien

Srb steht für:
 Srb, das Urvolk der Serben (Sarmatischer Stamm)
 Srb (Gemeinde), Kleingemeinde und Ortschaft in Kroatien

Srb ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Srb (1850–1933), böhmisch-tschechischer Historiker und Journalist
 Jan Srb (1898–1964), tschechoslowakischer Mathematiker
 Josef Srb; Pseudonym Josef Srb-Debrnov oder Josef Debrnov (1836–1904), böhmisch-tschechischer Musikpublizist und -organisator, Übersetzer und Komponist
 Manfred Srb (1941–2022), österreichischer Politiker
 Václav Srb (* 1987), tschechischer Grasskiläufer
 Vladimír Srb (1856–1916), böhmisch-tschechischer Politiker und Rechtsanwalt
 Wilhelm Srb-Schloßbauer (1890–1972), deutscher Künstler

srb steht für:
 Sora (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Munda-Sprachen in Indien

SRB